Джон Курнос (, Иоанн Григорьевич Коршун; 6 марта 1881, Житомир — 27 августа 1966, Нью-Йорк) — англо-американский писатель, поэт, критик, переводчик русской литературы.

Биография 
Родился в еврейской семье в Житомире. Родители расстались когда ему было 3 года, мать Ефросинья Хаимовна Хатавнер вторично вышла замуж за Бера (Бернарда) Курноса, приверженца хасидизма, и семья переехала в Боярку. Родным языком будущего писателя был идиш. В 1891 году эмигрировал c матерью в США, жил в Филадельфии. 

В 1912 году переехал в Англию, где вошёл к круг имажистов (Паунд, Дулитл, Олдингтон), позже им описанный в романе «Хозяева Миранды» (1926) и «Автобиографии» (1935). В октябре 1917 года в составе правительственной русско-британской миссии посетил Петроград. По возвращении из советской России в марте 1918 года занялся антибольшевистской пропагандой в Англии, написав ряд политических памфлетов. В 1919 году вышел первый из семи романов Курноса — «Маска». В 1923 году вышла единственная книга стихов — «В изгнании». Кроме собственных работ Курнос также занимался переводами на английский язык; в частности, в середине 1910-х гг. в его переводе вышли три книги Фёдора Сологуба: «Мелкий бес» (вместе с Олдингтоном), «Творимая легенда» и «Старый дом». В 1931 году Курнос вернулся в США. Был женат на Хелен Кестнер, писавшей под псевдонимом Сибил Нортон (1893—1960). После войны имя Курноса оказалось преданным забвению. Хелен Курнос сошла с ума и покончила жизнь самоубийством. Сам Курнос под конец жизни страдал артериосклерозом. Умер 27 августа 1966 года в Нью-Йорке.

Семья 
 Дед — житомирский, позже киевский и васильковский купец третьей гильдии Хаим Меерович Хатавнер (1821—?).
 Дядя — инженер-технолог Иона Хаимович (Ионн Ефимович, Иоанн Акимович) Хатавнер (1861—?), выпускник Рижского политехникума (1886), автор книг «Окончательная отделка деревянных изделий» (Двинск—Вильна, 1897) и «Краткие сведения по электротехнике, преимущественно в применении к электрическому освещению и химическому действию токов» (СПб, 1904). Двоюродный брат — кандидат медицинских наук, майор медицинской службы Соломон Ионович (Соломон Иоаннович, Семён Иванович) Хатавнер (1893—?), уролог, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды.

Избранные работы 
 Gordon Craig and the theatre of the future (1914)
 The Mask (1919)
 London Under the Bolsheviks (1919)
 The Wall (1921?)
 Babel (1922)
 The Best British Short Stories of 1922
 In Exile (1923)
 The New Candide (1924)
 Sport of gods (1925)
 Miranda Masters (1926)
 O’Flaherty the Great (1928)
 A modern Plutarch (1928)
 Short stories out of Soviet Russia (1929)
 Grandmother Martin Is Murdered (1930)
 Wandering Women/The samovar (1930)
 The Devil Is an English Gentleman (1932)
 Autobiography (1935)
 An epistle to the Hebrews (1938)
 An open letter to Jews and Christians (1938)
 Hear, O Israel (1938)
 Book of Prophecy From Egyptians to Hitler (1938)
 A Boy Named John (1941)
 A treasury of Russian life and humor (1943)
 Famous modern American novelists (1952)
 Pilgrimage to freedom (1953; written jointly with Sybil Norton, illustrated by Rus Anderson)
 American Short Stories of the Nineteenth Century (1955: Everyman’s Library)
 A treasury of classic Russian literature (1961)
 With hey, ho… and The man with the spats (1963)
 The Created Legend — translation of a book by Fyodor Sologub

Примечания

Ссылки 
 Список книг

Писатели Великобритании XX века
Писатели США XX века
Переводчики прозы и драматургии на английский язык
Иммигрировавшие в США из Российской империи